Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Arathorn I – 12. wódz Dúnedainów
 Arathorn II – 15. wódz Dúnedainów